Henry Wellesley kan syfta på:

 Henry Wellesley, 1:e baron Cowley (1773–1847), engelsk diplomat
 Henry Wellesley, 1:e earl Cowley (1804–1884), engelsk diplomat
 Henry Wellesley, 3:e hertig av Wellington (1846–1900), brittisk militär
 Henry Wellesley, 6:e hertig av Wellington (1912–1943), brittisk militär